Ferrum (lateinisch „Eisen“) steht für:

 Eisen in Chemie und Pharmazie
 Ferrum (Zeitschrift), Zeitschrift der Eisenbibliothek, siehe Eisenbibliothek #Veröffentlichungen
 Ferrum (Virginia), Ort im Franklin County
 Haus Ferrum, Schmiedemuseum in Ybbsitz, Niederösterreich

Siehe auch: